Cliotrypa är ett släkte av mossdjur. Cliotrypa ingår i familjen Fistuliporidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Cliotrypa